Kaceřov può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Kaceřov, comune del distretto di Sokolov, nella regione di Karlovy Vary
Kaceřov, comune del distretto di Plzeň-sever, nella regione di Plzeň